Yannick Guilbaud est un écrivain, romancier, auteur de nouvelles né un  à Nantes.

Biographie
Il obtient le Prix de la ville du Pouliguen en 2002  pour son roman Rue du Port au Vin.

En 2019, la nouvelle Loire Désir suscite une polémique.

Yannick Guilbaud est aussi ponctuellement conférencier. Ses sujets de prédilections : l'histoire des Chantiers de constructions navales à Nantes, l'histoire du Jardin des Plantes de Nantes et l'épopée Lefevre-Utile (L.U.).

Publications 
 Rue du Port au Vin, édition Sol'Air, roman, 2002.
 Le Silence d'après, édition Sol'Air, recueil de nouvelles, 2004
 Je t'envoie des nouvelles de Nantes, recueil de nouvelles, 2005
 Sur les Ailes du Vent, roman, édition Sol'Air, 2007
 Les Insurgés de la Navale, roman, éditions Coop Breizh, 
 En Bretagne ici et là..., 40 lieux, 40 auteurs. Collectif, éditions Keltia Graphic, 2009
 Trente comme un, trente communes. Collectif, éditions du Petit Pavé
 Rue du Port au Vin, réédition, éditions Coop Breizh, 2013.
 Rue Crébillon sous terre, éditions Coop Breizh, 2013.
 Pierre d'hiver, éditions de la Dernière Heure, 2015
Instants (fragments amoureux et calligraphies de Lahcen Oujddi), éditions de la Dernière Heure, 
Nos rues, textes poétiques illustrés des photos de Guillaume Farjot, éditions de la Dernière Heure, 
Que deviens-tu, la mer ?, textes « maritimes » illustrés de tableaux de Françoise Papail, 
Voyageur sans mémoire, roman, éditions du Petit Pavé, 
 Dans les collectifs, quelques nouvelles : 13 en verve, Nantes Voyage, Folles journée avec les romanciers nantais aux éditions P'TIT LOUIS

Notes et références

Liens externes 
 Site de l'auteur
 
 
 

Écrivain français du XXIe siècle
Naissance à Nantes
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)